kqs – codice ISO 639-3 della lingua northern kissi